Nesvadba ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Nesvadba (Musiker) (1824–1876), Komponist und Kapellmeister
 Josef Nesvadba (1926–2005), tschechischer Schriftsteller, Übersetzer und Psychiater
 Michal Nesvadba (* 1957), tschechischer Schauspieler
 Miloš Nesvadba (* 1925), tschechischer Schauspieler und Künstler